Schloss Büdesheim steht für:

 Altes Schloss Büdesheim
 Neues Schloss Büdesheim